Иван Васильевич Нестеренко (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Ворскла».

Клубная карьера 
Воспитанник молодежных академий запорожского «Металлурга», донецкого «Шахтёра» и МФК «Металлург».

В январе 2021 года подписал контракт с «Ворсклой». Выступал за юношескую и молодежную команду полтавчан. За первую команду «Ворсклы» дебютировал 24 апреля 2021 в проигранном (0:3) выездном поединке 23-го тура Премьер-лиги против ковалёвского «Колоса». Иван вышел на поле на 85-й минуте, заменив Оливье Тилля.

Карьера в сборной 
В марте 2021 года Нестеренко вызван в предыдущий состав юношеской сборной Украины (U-18), с которой, как ожидалось, должен был принять участие в подготовке к отборочным матчам к юношескому Евро-2020, но впоследствии сбор отменили из-за пандемии COVID-19.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Ворскла»